Ville-l'Évêque peut faire référence à :

 Ville l'Évêque un ancien hameau à l'ouest de Paris.
 La Ville-l'Évesque une ancienne commune d'Eure-et-Loir.